Жиркович — фамилия.

Известные носители 
 Жиркович, Борис Владимирович (1888—1943) — российский и советский писатель-юморист, сатирик, публиковавшийся под псевдонимами Иван Козьмич Прутков, Б. Владимиров.
 Жиркович, Георгий Владимирович (1894—1935) — лётчик-испыталель, брат Б. В. Жирковича.